Taeniopteryx är ett släkte av bäcksländor. Taeniopteryx ingår i familjen vingbandbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vingbandbäcksländor
Taeniopteryx